Ло́ра Ко́ффман (), в девичестве — Бонарри́го (; 29 октября 1964, Бруклайн, Массачусетс, США) — американская актриса мыльных опер.

Биография 
Лора Бонарриго (фамилия Коффман в девичестве) родилась 29 октября 1964 года в Бруклайне (штат Массачусетс, США), но позже вместе со своей семьёй она переехала в  (штат Мэн, США).

В 1986 году Лора окончила «Mason Gross School of the Arts» в Ратгерском университете.

Карьера 
Лора начала свою карьеру в качестве фотомодели в 1981 году с участия в конкурсе красоты «Miss Maine National Teenager Pageant».

Лора дебютировала в кино в 1991 году, сыграв роль Линдсей в телесериале «Другой мир». В 1995—2010 года Коффман играла роль Кэсси Кэллисон в телесериале «Одна жизнь, чтобы жить», за роль которой в 1993 году она получила номинацию «Выдающаяся молодая актриса» на премию «Дайджест мыльных опер». Всего она сыграла в 5-ти фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С декабря 1995 года Лора замужем за Марти Коффман, с которым в настоящее время она находится в бракоразводном процессе. У супругов есть двое детей — сын (род. 1999) и дочь (род. 2001).

Мыльные оперы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лоры Коффман